Тадѐуш Кажѝмеж Ѐстрайхер () е полски химик, професор във Фрибурския (1906 – 1919) и Ягелонския университет (1919 – 1947), член на Полската академия на знанията.

На 6 октомври 1939 година е арестуван от немските окупационни власти в рамките на акция „Sonderaktion Krakau“ и е изпратен в концентрационния лагер „Заксенхаузен“.

Трудове 
 O ciśnieniach nasycenia tlenu (1895)
 Oznaczenie ciepła parowania niektórych gazów skroplonych (1910)
 Kalorymetrya w nizkich temperaturach (1913)
 Przyczynki do znajomości zachowania się tlenku węgla w nizkich temperaturach (1913)
 Über die Kalorimetrie der niedrigen Temperaturen (1914)
 Chemia zdobyła świat (1938)
 Z dziejów polskiego słownictwa chemicznego (1939)
 O skraplaniu gazów: prace polskich uczonych K. Olszewskiego i Z. Wróblewskiego (1950)

Бележки 

Полски химици
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Членове на Полската академия на знанията
Затворници в концентрационен лагер „Заксенхаузен“
Родени в Краков
Починали в Краков